Калканові (Scophthalmidae) — родина камбал. Містить десять видів в чотирьох родах.

Види

Література
 FishBase Species List Scophthalmidae. Accessed at 2 May 2009.
 eol - Encyclopedia of Life taxon Scophthalmidae  at http://www.eol.org .

Камбалоподібні
Родини риб